Chruściechów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Chruściechów est un village de la voïvodie de Mazovie
 Chruściechów est un village de la voïvodie de Lublin